Żelazki ist der Name folgender Orte in Polen:

 Żelazki (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1936 Szielasken, 1936 bis 1938 Schielasken, 1938 bis 1945 Hallenfelde, Kreis Goldap, Ostpreußen
 Żelazki (Prostki), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Zielasken, 1938 bis 1945 Schelasken, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Żelazki (Stawiski), Dorf in der Woiwodschaft Podlachien